Troisième Voie a plusieurs acceptions :

En politique 
 Troisième voie : un terme employé en politique pour désigner une politique médiane entre le libéralisme et le socialisme.

Partis politiques 
 Troisième Voie : une organisation politique tercériste nationaliste-révolutionnaire française des années 1980, réactualisée depuis 2010 et interdite depuis 2013 ;
 Troisième Voie : un parti politique israélien ;
 Troisième Voie : un parti politique palestinien ;
 Troisième Voie : un parti politique andorran.

En pédagogie 
 La ... : une association francophone regroupant des enseignants qui se situent dans le courant instructionniste et défendent les principes de la pédagogie explicite, maintenant nommé Association pour la pédagogie explicite.